Bišina (Milići, BiH), naselje u općini Milići
Bišina (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje